Freedom Fighter (engl. für „Freiheitskämpfer“) ist der Name für

 Klashnekoff, eigentlich Darren Kandler, ein britischer Rapper 
 Northrop F-5 Freedom Fighter, ein Kampfflugzeug der 1960er Jahre